Název Divišovice mají dvě sídla:
 Divišovice (Sedlec-Prčice), část města Sedlec-Prčice v okrese Příbram (dříve v okrese Benešov) (k. ú. Divišovice)
 Divišovice (Dešenice), část obce Dešenice v okrese Klatovy (k. ú. Divišovice u Děpoltic)